Osony o nazwisku Neuwirth
 Anton Neuwirth (1921–2004) – słowacki lekarz
 Beatrice "Bebe" Neuwirth (1958-) – amerykańska aktorka
 Bob Neuwirth (1939-) – amerykański wokalista, autor piosenek, producent muzyczny i artysta wizualny
 Hipolit Neuwirth (1859–1906) – polski nauczyciel

 Inne
 (17928) Neuwirth